Хорлеман () — фамилия.

 Хорлеман, Карл (1700—1753) — шведский архитектор.
 Хорлеман, Карл (1886—1948) — шведский гимнаст, олимпийский чемпион 1908 года.